Fernando Niño Bejarano (1974) exfutbolista espanyol.
 Fernando Niño de Guevara (1541-1609) cardenal espanyol.
 Fernando Niño y Zapata (?-1552) bisbe i arquebisbe espanyol.